Натуральне число 1895
 1895 рік до нашої ери
 1895 рік нашої ери